Die Saison 2013/14 dauerte vom 7. September 2013 bis zum 4. Mai 2014. Die Endrunde der vier bestplatzierten Teams fand beim UHC in Hamburg statt.

Tabelle 

Legende:

Endrunde 
Die Endrunde der vier bestplatzierten Teams fand beim UHC in Hamburg statt.

Sollte es keinen Sieger nach der regulären Spielzeit geben, wird in der Verlängerung mit Golden Goal gespielt. Danach gibt es 7-m-Schießen.

Quellen 

2013
Hockey 2013
Hockey 2014
Sportsaison 2013/14